Натуральне число 410
 410 рік до нашої ери
 410 рік нашої ери